#перенаправление Чемпионат Германии по футболу 2021/2022